Naked City — авангардный музыкальный коллектив, созданный Джоном Зорном в конце 1980-х годов. В состав коллектива вошли известнейшие музыканты нью-йоркской даунтаун-сцены. Музыка коллектива характеризуется чрезвычайной насыщенностью и эклектичностью; в ней прослеживается влияние практически всех сформировавшихся к тому времени музыкальных стилей. Коллектив исполнял как собственные произведения, так и обработки пьес джазовых и классических композиторов.

История 
В 1988 году Джон Зорн создал группу «Naked City» в качестве своей «композиционной мастерской» («compositional workshop») для исследования музыкальных возможностей стандартного рок-н-ролльного ансамбля (саксофон, бас, гитара, клавишные, барабаны). Высочайший уровень музыкантов-участников ансамбля позволял им без труда играть в любом известном на тот момент стиле. В музыке группы встречаются элементы таких стилей, как джаз, грайндкор, сёрф-рок, классическая музыка, метал, кантри, панк и многих других. Стилистика группы менялась от альбома к альбому.

Группа существовала до 1993 года, когда Зорн счёл тему исчерпанной и прекратил сочинение музыки для ансамбля.

В 2003 году произошло кратковременное воссоединение коллектива. Группа дала несколько концертов в Европе на различных фестивалях. В настоящее время о планах Зорна, связанных с «Naked City», ничего не известно.

Состав 
 Джон Зорн — саксофон
  — ударные
  — гитара
  — клавишные
 Фред Фрит — бас
 Майк Паттон — голос
  — голос

Дискография 
 Torture Garden (1989)
 Naked City (1989 или 1990) — под именем Джона Зорна
 Grand Guignol (1992)
 Heretic (1992)
 Leng Tch’e (1992)
 Absinthe (1993)
 Radio (1993)
 Black Box (1996, включает альбомы Torture Garden и Leng Tch’e) 2xCD
 Naked City Live, Vol. 1: Knitting Factory 1989 (2002)
 Naked City: The Complete Studio Recordings (2005)

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на discogs.com 
 Страница группы на allmusic.com 

Джазовые коллективы США
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1993 году
Исполнители Earache Records
Экспериментальные музыкальные коллективы из США